Унтервальден — топоним:
 Унтервальден — замок в Швейцарии.
 Унтервальден — кантон в Швейцарии.
 Унтервальден — немецкая колония в Поволжье.